Misiunea Socială Diaconia este o organizație cu caracter social care activează sub oblăduirea spirituală a Mitropoliei Basarabiei (Biserica Ortodoxă – Patriarhia Română). Misiunea activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova și are ca scop asistarea diferitor grupuri de persoane vulnerabile prin acțiuni concrete și prin organizarea activității sociale în comunitățile rurale.
Echipa Diaconiei este dedicată îmbunătățirii vieții celor sărmani. Astfel prin activitățile sale ea luptă pentru a eradica sărăcia și foametea și a minimaliza povara bolii, pentru a îmbunătăți oportunitățile de angajare, a spori încrederea membrilor comunității unul în celălalt și în ei înșiși și pentru a renaște valorile creștin-umane eterne precum iubirea și milostenia.

Proiecte în derulare

Activități cu clericii

"Diaconia", în colaborare cu organizațiile specializate, desfășoară pentru clerici traininguri și mese rotunde, în cadrul cărora sunt abordate probleme ca traficul de ființe umane, adopțiile, drepturile persoanelor cu probleme de sănătate etc.

Atelierul de croitorie "Albinuța"

Proiectul este realizat în comuna Roșu, raionul Cahul. El oferă posibilitatea tinerilor din familiile sărace, care nu au nicio profesie, să obțină o meserie pentru a-și asigura pe viitor existența.

Cantina Socială, comuna Roșu

În prezent, la cantină iau masa 15 bătrâni și 15 copii, de cinci ori pe săptămână. O parte din produsele alimentare sunt donate de biserica din localitate.

"De ce nu?" 

Este un proiect implementat pe întreg teritoriul Republicii Moldova. El urmărește susținerea șomerilor, dându-le posibilitatea să se angajeze. Ei pot învăța o meserie nouă, rezolvându-și, astfel, pe viitor singuri problemele cu care se confruntă.

Proiectul de îngrijiri la domiciliu "HOMECARE"

Este derulat în comuna Cania, raionul Cantemir (sudul Republicii Moldova). Proiectul este implementat de Centrul Social "Sf.Vasile cel Mare" din localitate, în parteneriat cu Asociația ACASĂ. Se oferă asistență moral-spirituală; îngrijire medicală și sfaturi utile; asistență medicală specializată la domiciliu; educație pentru sănătate a bolnavului și familiei; închirierea gratuită a mijloacelor de îngrijire medicală; medicamente; ajutor în gospodărie; sprijin material în cazul unor probleme medicale și sociale.

"Prevenirea abandonului școlar"

Acest proiect a fost derulat în comuna Roșu, raionul Cahul, în 2002-2003. Proiectul a stat la baza deschiderii unui centru comunitar ce se va îngriji și de alte categorii defavorizate. O parte din activitățile extrașcolare sunt practicate și în 2004.